Проха́ско — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги. Электрифицирована.

Названа в честь инженера-путейца Людвига Ивановича Прохаско (, 1854—1917), принимавшего участие в строительстве Уссурийской железной дороги.

География 
Железнодорожная станция расположена на Транссибе между станциями ДВЖД Дальнереченск и Ружино.

Расстояние до станции Ружино (на юг) около 19 км.

Автомобильная дорога к станции Прохаско идёт на запад от автотрассы «Уссури» через село Пантелеймоновка.

Расстояние до трассы «Уссури» около 7 км, расстояние до Лесозаводска (на юг по автотрассе «Уссури») через Лесное около 38 км.

На запад от станции Прохаско автомобильная дорога идёт к селу Буссе Лесозаводского городского округа, расстояние около 5 км.

Дальнее следование по станции

Примечания

Ссылки 
 Дальневосточная железная дорога ОАО «РЖД»
 Железнодорожный справочник по структуре железных дорог России и стран бывшего СССР

Станции Владивостокского региона Дальневосточной железной дороги